Geschäftsausstattung bezieht sich:
 in der kaufmännischen Bilanzierung auf einen Teilbereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung
 im Gestaltungswesen auf den Sammelbegriff für nach Corporate-Design-Vorgaben gestaltete Akzidenzdruck-Produkte wie Briefbogen, Visitenkarten, Notizblöcke, Umschläge u. ä.